Tamás Varga (né en 1975), joueur de water-polo hongrois
Tamás Varga (né en 1978), rameur d'aviron hongrois